Молодіжний чемпіонат світу з хокею із шайбою 1984 () — 8-ий чемпіонат світу з хокею серед молодіжних команд, який відбувався у Швеції з 25 грудня 1983 року по 3 січня 1984 року. Швеція вже вдруге приймала чемпіонат світу, вперше у 1979.

Звання чемпіона світу розігрували вісім збірних за круговою системою.

Група А

Підсумкова таблиця 

 вибула до Групи В.

Результати

Бомбардири

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Аллан Перрі
Найкращий захисник:  Олексій Гусаров
Найкращий нападник:  Раймо Хельмінен
Команда усіх зірок, обрана ЗМІ
Воротар:  Євген Бєлошейкін
Захисники:  Олексій Гусаров —  Франтішек Мусіл
Нападники:  Петр Росол —  Раймо Хельмінен —  Микола Борщевський

Група В 
Матчі відбулись 19-25 березня у Кані (Франція).

Попередній раунд 
Група А

Група В

Фінальний раунд 
Кваліфікація до Групи А

Польща вийшла до Групи А чемпіонату 1985.
Втішний раунд

Данія вибула до Групи С.

Група С 
Матчі пройшли у Варезе (Італія) 25-31 березня. Формат аналогічний до Групи В.

Попередній раунд 
Група А

Група В

Фінальний раунд
Кваліфікація до Групи В

Італія вийшла до Групи В.

Втішний раунд

Посилання 
 Архів  
 МЧ на hokej 
 Історія молодіжних чемпіонатів світу з хокею з шайбою  
 Бомбардири  
 Команда усіх зірок  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед молодіжних команд
1983 у хокеї з шайбою
1984 у хокеї з шайбою
Грудень 1983
Січень 1984
Спорт у Норрчепінгу
1983 у шведському спорті
1984 у шведському спорті